Азадеган лига 1993/1994 () — 12-й сезон чемпионата Ирана по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1995/1996
Иран
Иран
1993 год в Иране
1994 год в Иране
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994